St. Marx steht für:

 Sankt Marx, Stadtviertel in Wien-Landstraße
 Kloster St. Marx, Kloster im Elsass
 St. Markus (Laas), ehemalige Kirche in Südtirol
 St. Markus, ehemaliges Dominikanerinnenkloster in Würzburg; siehe St. Gertraud (Würzburg)#Geschichte